Ameijenda puede referirse a:

 Ameijenda (Ames), parroquia española del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Ameijenda (Cee), parroquia española del municipio de Cee, provincia de La Coruña, Galicia.